Herculano ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Herculano (1810–1877), portugiesischer Gelehrter, Historiker, Schriftsteller, Erzähler, Politiker, Herausgeber, Dichter, und Romancier
 Suzana Herculano-Houzel (* 1972), brasilianische Neuroanatomin